Jucknaten ist eine deutsche Ortsbezeichnung:

 Jucknaten, 1938 bis 1946 Meißnersrode, Kreis Pillkallen/Schloßberg, Ostpreußen, seit 1946: Illowaiskoje (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Krasnosnamensk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Jucknaten, 1938 bis 1946 Fuchshöhe, Kreis Ragnit/Tilsit-Ragnit, Ostpreußen, ab 1946: Makarowo, untergegangener Ort im Rajon Neman, Oblast Kaliningrad, Russland

Siehe auch: Jugnaten